Рибаир Родригес Перес (; 4 октября 1987, Монтевидео) — уругвайский футболист, опорный полузащитник клуба «Данубио».

Клубная карьера 
Родригес воспитанник клуба «Данубио». В 2004 году он дебютировал за команду в уругвайской Примере. В том же году он выиграл свой первый чемпионат. Вплоть до сезона 2007/2008 Рибаир боролся за место в основном составе, за это время он ещё раз выиграл уругвайское первенство. В 2010 году он покинул родину и перешёл в аргентинский «Тигре». 30 января в матче против «Чакарита Хуниорс» Родригес дебютировал в аргентинской Примере. По окончании сезона Рибаир перешёл в «Бельграно». 5 февраля 2011 года в поединке против «Сан-Мартин» он дебютировал за новый клуб. 19 февраля в матче против «Тукумана» Родргес сделал дубль.

Летом 2012 года Рибаир перешёл в итальянскую «Сиену». 16 сентября во встрече против «Удинезе» он дебютировал в Серии А. Из-за высокой конкуренции уже в начале 2013 года Родригес на правах аренды перешёл в «Бока Хуниорс». 9 февраля в поединке против «Кильмеса» он дебютировал за новую команду. 1 сентября в матче против «Велес Сарсфилд» Рибаир забил свой первый гол за «Боку».

В начале 2014 года Родригес был продан в мексиканский «Сантос Лагуна». 12 января в матче против «Крус Асуль» он дебютировал в мексиканской Примере.

Достижения 
  Чемпион Уругвая (3): 2004, 2006/07

Примечания

Ссылки 

Футболисты Уругвая
Игроки ФК «Сантос Лагуна»
Игроки ФК «Тигре»
Игроки ФК «Сиена»
Игроки ФК «Бельграно»
Игроки ФК «Бока Хуниорс»
Игроки ФК «Данубио»
Игроки ФК «Насьональ» Асунсьон
Игроки ФК «Леонес Негрос»
Игроки ФК «Ньюэллс Олд Бойз»
Игроки КА «Ривер Плейт» Монтевидео